Координаційно-консультативний комітет СНД () — запланований постійний виконавчий та координуючий орган СНД. Повинен був розміщатися у Мінську. За рішенням глав урядів у 1994 ККК фактично розділений на два органи: 
 Виконавчий секретаріат СНД (ВС)
 Міждержавний економічний комітет СНД

Недолугість організації 
До ВС перейшов весь робочий апарат ККК, в той час як МЕК базувався на принципі колегіального керівництва (кожна країна направляла в МЕК певне число своїх представників). У цьому комітеті проходили обговорення та підготовка основної частини рішень з економічних питань співробітництва. 

Але ВС та МЕК не передбачалися в статуті СНД, що створювало певну правову незавершеність організаційної структури Співдружності. До того ж їх функції не завжди були достатньо чітко розмежовані, що призводило до частого дублювання роботи. 

У квітні 1999 Рада глав держав ухвалила рішення про реорганізацію структури органів СНД: ККК і МЕК перетворювалися на 
Економічну раду СНД деякими змінами функцій, розширювалися повноваження Виконавчого секретаріату. 

Органи СНД